Die Saison 2011/2012 der 3. Liga im Handball der Männer ist die zweite seit Einführung der Liga. Die jeweiligen Meister der vier Staffeln (Nord, Ost, West und Süd) sind zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga qualifiziert.

3. Liga Nord

Tabelle 3. Liga Nord 
Stand: 20. Mai 2012

Bei Punktgleichheit am Saisonende gilt der direkte Vergleich als Unterscheidungskriterium.

Entscheidungen 3. Liga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SV Henstedt-Ulzburg
Absteiger aus der 2. Bundesliga:

Absteiger in die Oberligen: SV 63 Brandenburg-West, SG Achim/Baden, DHK Flensborg
Aufsteiger aus den Oberligen: SG Flensburg-Handewitt II, TSV Burgdorf II, die berechtigten Mannschaften der Oberliga Nordsee verzichten (s. Relegation)

3. Liga Ost

Tabelle 3. Liga Ost 

Bei Punktgleichheit am Saisonende gilt der direkte Vergleich als Unterscheidungskriterium.

Entscheidungen 3. Liga Ost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: EHV Aue
Absteiger aus der 2. Bundesliga:

Absteiger in die Oberligen: HSG Pohlheim, HSG Kleenheim, TV Jahn Duderstadt
Aufsteiger aus den Oberligen: LHC Cottbus, HC Elbflorenz, SV 08 Auerbach

Kreuztabelle Ost 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

3. Liga West

Tabelle 3. Liga West 
Stand: 21. Mai 2012

Bei Punktgleichheit am Saisonende gilt der direkte Vergleich als Unterscheidungskriterium.

Entscheidungen 3. Liga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga:
Absteiger aus der 2. Bundesliga:

Absteiger in die Oberligen: Ahlener SG, LIT Nordhemmern/M.
Aufsteiger aus den Oberligen: VfL Gladbeck, DJK Adler Königshof, HSG Nieder-Roden

3. Liga Süd

Tabelle 3. Liga Süd 
Stand: 21. Mai 2012

Bei Punktgleichheit am Saisonende gilt der direkte Vergleich als Unterscheidungskriterium.

Entscheidungen 3. Liga Süd 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SG Leutershausen
Absteiger aus der 2. Bundesliga:

Absteiger in die Oberligen: TV Nieder-Olm, TuSpo Obernburg, TSG Söflingen. Der HV Stuttgarter Kickers zog nach Saisonende wegen Insolvenz alle Mannschaften aus dem Spielbetrieb zurück.
Aufsteiger aus den Oberligen: TVG Großsachsen, SG Kronau/Östringen II, SV 64 Zweibrücken

Torschützenkönig dieser Saison ist Christian Hefter von der SG Köndringen/Teningen.

Relegation 
Grundsätzlich sieht die Spielordnung der 3. Liga vor, dass die Mannschaften auf den Plätzen 14. bis 16. aus der 3. Liga direkt in die untergeordneten Oberligen absteigen. Nachdem kurz vor dem Ende der Spielzeit, im Mai 2012, klar wurde, dass die drei Erstplatzierten der Oberliga Nordsee auf einen Aufstieg verzichten, war somit ein Platz in der 3. Liga Nord vakant.

Der DHB beschloss daraufhin, den freien Platz dem Sieger von Relegationsspielen zwischen den Mannschaften auf den Plätzen 14 zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die betreffenden Mannschaften ihre finanziellen Planungen teilweise schon auf den Spielbetrieb in der Oberliga getroffen.

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2011/12
 2. Handball-Bundesliga 2011/12
 DHB-Pokal 2011/12

Weblinks 
 Tabelle auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

Herren
Handballsaison 2011/12